Hudo je ime več naselij v Sloveniji:

 Hudo, Občina Domžale
 Hudo, Občina Novo mesto
 Hudo, Občina Tržič
 Hudo Brezje, Občina Sevnica
 Malo Hudo, Občina Ivančna Gorica

naselja v Sloveniji